HTH est un sigle qui peut désigner :
 Helix-Turn-Helix (en français, hélice-coude-hélice), un élément de structure secondaire des protéines.

HTH est un code qui peut désigner :
 , un aéroport de comté à usage public situé à Hawthorne, au Nevada, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports